Корбово — название населённых пунктов:

Россия 
 Корбово — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Корбово — деревня в Угличском районе Ярославской области.